Fitzroy River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Fitzroy River (King Sound), Fluss zum King Sound in Westaustralien.
 Fitzroy River (Korallenmeer), Fluss zum Korallenmeer in Queensland, Australien.
 Fitzroy River (Victoria)